Afrodisíaco es una agrupación musical que se concreta en 2014, pero la idea inicia hace casi diez años a raíz de una investigación sociológica de la historiadora Miroslava Herrera con la colaboración de Tatiana Ríos, ambas comunicadoras sociales y cantantes.

Afrodisíaco busca rescatar y promover la identidad panameña a través de la música folklórica teniendo como base los tambores afro panameños, fusionada con elementos actuales (world music) utilizando como base esencial, varios ritmos de tambores de diferentes regiones de la república: Tambor norte, Congo,  Bullerengue, Cortacacho y Atravesao', pertenecientes a distintas regiones de Panamá, Azuero, Colón, Darién, Chiriquí,  

La palabra «afrodisíaco», elegida para dar nombre a este proyecto musical, evoca el deseo de libertad del esclavo negro en América y en especial en Panamá, siendo un juego de palabras entre lo Afro y lo Paradisíaco. Fue en Panamá donde se establece la primera colonia de esclavos libertos de América. 

En 2014 graban su primer tema «Viene de Panamá», inspirado en la obra de teatro “La dama boba” de Lope de Vega, y en el poema “Visión de Panamá” de Demetrio Korsi. La canción fusiona los ritmos de tambor norte en atravesao, con elementos actuales como la guitarra eléctrica y la palabra hablada (rap).

La agrupación ha recibido varios reconocimientos en Panamá y a nivel Internacional: Fueron declarados Hijos Meritorios de la Ciudad de Panamá y ganaron la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar en 2016. Su primer álbum "Viene de Panamá" recibió una nominación como "Mejor Álbum Folklórico" en la 19 entrega de los Premios Latin Grammy en 2018.

Historia

Formación y primeros trabajos 

Miroslava Herrera Barsallo y Tatiana Ríos son amigas de infancia, cada una con una vasta experiencia en las artes, pero no fue sino hasta el 2014 que deciden trabajar en conjunto para formar un proyecto de investigación y rescate de piezas tradicionales y regresarlas a la memoria colectiva, con los ritmos de los tambores panameños.

El proyecto involucra también la creación de la Fundación Afrodisíaco, que realiza actividades de preservación, rescate y documentación de archivos históricos del folklore panameño, así como una serie de expediciones alrededor del país, a las que llaman afroexpediciones, que consisten en viajes de investigación para conocer la herencia afro que reflejan en su música y rescatar aquellas canciones que están por desaparecer.

Viene de Panamá 

Viene de Panamá es la primera canción propia de Afrodisíaco.  La pieza de tambor norte "atravesao" fusiona los ritmos nacionales con resonancias contemporáneas y la palabra hablada.  Su letra busca reflejar la identidad panameña y su cualidad de "puerta, puente y puerto".

Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 
La canción «Viene de Panamá» fue enviada al concurso en 2014, pero por problemas aduaneros no llegó a tiempo para la convocatoria del Festival; por esta razón, deciden reenviar una nueva versión en 2015 con la esperanza de que fuese elegida entre las 500 canciones enviadas por distintos países.

En noviembre de 2015, se les notifica que la canción ha sido seleccionada para participar en la competencia folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Por requisitos del Festival, el grupo se presenta con solo cinco integrantes; sus dos vocalistas y los instrumentos panameños que no pudiera evocar la Orquesta del Festival de Viña del Mar, dirigida por Carlos Figueroa: mejoranera, repicador y tambor.

El grupo panameño compitió en la categoría de música folclórica, junto a Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Perú. Divididos en dos grupos de tres países cada uno, a Panamá le correspondió participar en el grupo 1 con Argentina y Colombia.

En su primera presentación ante «El Monstruo» de la Quinta Vergara, los representantes de Panamá lograron una puntuación de 5.7 y en la segunda 6.0, lo que los llevó a participar en la final contra Estados Unidos y Perú. La noche del 26 de febrero, el certamen de la Ciudad Jardín dio a conocer a quienes triunfaron en las competencias folclórica e internacional tras una penúltima presentación del grupo, convirtiendo a «Viene de Panamá» en la primera canción panameña en ganar este Festival. Al recibir el premio a la mejor canción folclórica, tuvieron un último show el sábado 26 de febrero.

Después de ganar la gaviota de plata, el grupo se prepara para grabar su primera producción completa. 
 

Tienen como objetivo también, participar en eventos culturales y festivales fuera de las fronteras panameñas.

Álbum "Viene de Panamá" 
Luego de regresar del festival de Viña del Mar en 2016, la agrupación comenzó la grabación de su primer álbum titulado Viene de Panamá. Grabado en los estudios Trilogy, el trabajo cuenta con 10 canciones que narran el mestizaje del tambor afro panameño, iniciando con el congo colonense, atravesando la selva de Darién, para luego moverse a la región de Azuero y terminar en Chiriquí. Diferentes tonadas tradicionales panameñas son fusionadas con elementos como la palabra hablada, guitarras y otros elementos contemporáneos, aplicando también la tesis de que la música de tambores afro es el origen de todos los ritmos contemporáneos: cumbia, salsa, konpa, entre otros, tienen su origen en ese primer tambor. 

El disco fue lanzado en octubre de 2017 en un concierto en Ciudad de Panamá. Durante el año de grabación del disco, la agrupación dio conciertos en Estados Unidos, Marruecos, España, Ciudad de México y Panamá. 

El disco fue firmado por la disquera colombiana Star Arsis  a inicios de 2018. 

Este álbum recibe una nominación a los Latin Grammy Awards en su 19 edición, en la categoría de Mejor Álbum Folklórico.

Referencias 

Ganadores del Festival de Viña del Mar
Grupos de música de Panamá
Grupos de música formados en 2014